Хуан Эстебан Манрике де Лара Акунья-и-Мануэль (; 10 апреля 1533, Валенсия-де-Дон-Хуан — 5 июня 1600, Мадрид) — испанский дворянин, дипломат и политик, 4-й герцог де Нахера, 5-й граф де Тревиньо, 6-й граф де Валенсия-де-Дон-Хуан и 13-й сеньор де Амуско, Наваррете, Окон, Сан-Педро, Бельмонте-де-Кампос, Севико-де-ла-Торре. Кроме того, он служил вице-королем и генерал-капитаном Валенсии (1578—1581), комендадором Эрреры в Ордене Калатравы (1598), государственным советником и хранителем замков Леона, Бальмаседа и Давалильо.

Биография 
Родился 10 апреля 1533 года в Валенсии-де-Дон-Хуан. Старший сын Хуана Эстебана Манрике де Лара-и-Кардона (1504—1558), 3-го герцога Нахера (1535—1558), и его жены Луизы де Акунья-и-Мануэль, 5-й графини Валенсия-де-Дон-Хуан. Он присутствовал при присяге, которую инфант Карлос, старший сын Филиппа II, принял в Толедо 22 февраля 1560 года, и при четвертом браке короля с эрцгерцогиней Анной Австрийской. В 1571 году он также участвовал в крещении принца Фердинанда и был одним из шести грандов Испании, которым Фелипе II назначил обслуживать необходимые вещи на этой церемонии, неся солонку.

Он принимал участие в подготовке встречи с Екатериной Медичи, вдовой короля Франции Генриха II, и в 1565 году сопровождал королеву Изабеллу Фарнезе и короля Франции Карла IX до Байонны. Он также отправился в Нидерланды, чтобы помочь герцогу Альба в вопросах, касающихся войны во Нидерландах, после чего он отправился в Италию и присутствовал на предупреждениях, которые были сделаны для войны против Османской империи.

19 июня 1572 года королевской грамотой, в которой он был назван «двоюродным братом герцога», король Филипп II приказал ему отправиться в Рим для оказания послушания новому папе Григорию XIII. Выполнив эту миссию, он отправился в Неаполь и встретил Хуана де Австрийского, которого поздравил с победой в битве при Лепанто и посоветовал ему воспользоваться этим выгодным положением, чтобы предпринять завоевание Туниса.

2 июля 1578 года он был назначен наместником Валенсии. Во время своего пребывания в должности герцог Нахера развернул меры по снижению уровня преступности. Таким образом, он издал указ об общественном порядке в столице и ее окрестностях и увеличил число приговоренных к смертной казни. В начале 1581 года он был вовлечен в дипломатический инцидент с Францией: он помешал трем саэтиям высадиться из Марселя, места, опустошенного чумой, в результате чего один из них сел на мель и потерял все, что вёз. Герцог Нахера должен был предстать перед Верховным советом Арагона, чтобы дать свои объяснения.

В 1581 году король Филипп II решил освободить его от должности вице-короля. Герцог Нахера перешел ко двору и в 1598 году получил энкомьенду Эррера в Ордене Калатравы. Новый испанский король Филипп III назначил его государственным советником, на что хронист Пруденсио де Сандовал комментирует, что «с большим опытом, ясной изобретательностью и христианской грудью, и мужеством, которого требует его щедрая кровь, он выполняет свою работу с большим удовлетворением и одобрением». из всех". Он умер в Мадриде 5 июня 1600 года.

Брак и потомство 
Он женился 10 августа 1552 года (или в 1554 году, согласно другим источникам) на Марии Хирон, дочери Хуана Тельеса Хирона, 4-го графа Уренья, и его жены Марии де ла Куэва-и-Толедо, главной горничной королевы. На самом деле брачные соглашения были подписаны уже 26 августа 1549 года, но они ждали, пока Марии исполнится четырнадцать, чтобы связь вступила в силу. У супругов было пятеро детей:

 Луиза Манрике де Лара и Хирон (1558—1627), 5-я герцогиня де Нахера, 7-я графиня де Тревиньо, 8-я графиня де Валенсия-де-Дон-Хуан (с 1600), преемница отца
 Манрике де Лара, 7-й граф Валенсия-де-Дон-Хуан и вице-король Каталонии, умер бесплодным.
 Хуан Манрике де Лара, 6-й граф Тревиньо, женившийся на Марии де Киньонес, дочери графов Луны
 Родриго, умерший молодым.
 Педро, умершего молодым.

Источники 
 «Manrique de Lara». Real Academia de la Historia. Consultado el 22 de noviembre de 2019

Герцоги Испании
Вице-короли Валенсии
Графы Испании
Гранды Испании